Riikola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Simo-Pekka Riikola (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois